«Архангел Михаил» — парусный линейный корабль Балтийского флота России.

Описание корабля 
Парусный двухдечный линейный корабль 4 ранга, один из трёх кораблей типа «Гавриил». Длина судна по сведениям из различных источников составляла от 38,7 до 38,71 метра, ширина — 10,7 метра, а осадка от 4,7 до 4,71 метра. Вооружение судна составляли 52 орудия, включавшие двадцать четыре 12-фунтовых, двадцать 8-фунтовых и восемь 4-фунтоых. При этом при отправлении из Архангельска в 1713 году на корабль устанавливались 22 8-фунтовых и восемь 4-фунтовых орудий, а остальное вооружение устанавливалось уже по прибытии в Ревель. Экипаж состоял из 350 человек, в том числе капитана-поручика, 2-х поручиков, штурмана, 10-ти мичманов, шкипера, боцмана, 2-х боцманматов и 49-ти морских солдат.

История службы 
Корабль «Архангел Михаил» был заложен на Соломбальской верфи в 1712 году. После спуска на воду в июне 1713 года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство корабля вёл корабельный мастер Выбе Геренс. В октябре 1713 года корабль был подготовлен к походу в Балтийское море совместно с «Гавриилом» и «Рафаилом», однако из-за начавшегося ледостава не смог выйти из порта и был оставлен на зимовку в Архангельске. В следующем году перешёл из Архангельска в Ревель.

Принимал участие в Северной войне. В 1715 году выходил в крейсерство в Финский залив в составе эскадры. В июле 1716 года в составе эскадры перешёл из Ревеля в Копенгаген и c  () по  совершал плавания в Балтийском море в составе четырех объединенных флотов России, Дании, Голландии и Англии, а  прибыл с эскадрой в Ревель. С  по  года входил в состав эскадры генерал-адмирала графа Ф. М. Апраксина, которая находилась в крейсерстве у берегов Швеции и принимала участие в высадке десанта на остров Готланд. В августе и сентябре 1718 года совершил плавание в Данциг, откуда привел в Ревель три призовых судна.

В 1718 году перешёл в Кронштадт. Больше в море не выходил, а в 1722 году был разобран.

Командиры корабля 
Командирами корабля «Архангел Михаил» в разное время служили:
 Ф. Крамер (1713—1714 годы).
 Т. Рю (1715—1717 годы).
 В. Фангент (1718 год).
 Я. Стикман (1718 год).

Примечания

Литература

См. также 
 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота
 Список кораблей Балтийского флота (1702—1725)

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством